Батман:

 Батман  — балетний термін, група рухів класичного танцю.
 Батман — термін у фехтуванні, удар по клинку противника.
 Батман — старовинна азійська вагова одиниця, що входила до старої російської системи мір.

Топонім 

 Батман — місто на сході Туреччини.
 Батман — провінція на сході Туреччини.
  — річка в Туреччині, притока Тигра.
  — населений пункт в Ірані.